Итидзё:
 император Итидзё — 66-й император Японии (986—1011)
 император Го-Итидзё — 68-й император Японии (1016—1036), сын предыдущего
 Итидзё — японский аристократический род, одна из пяти ветвей клана Фудзивара:
 Итидзё Масако (1849—1914) — императрица Сёкэн, жена императора Мэйдзи